Adra (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Almería
Adra (India), een plaats in de Indiase deelstaat West-Bengalen
Adra (Estland), een plaats in de Estlandse provincie Harjumaa
Adra (geslacht), een geslacht van vlinders